Elena Victoria de Schleswig-Holstein (Berkshire, 3 de mayo de 1870 - Londres, 13 de marzo de 1948) fue miembro de la familia real británica, hija de la princesa Elena del Reino Unido y nieta de la reina Victoria.

Primeros años 
La princesa Elena Victoria nació en Frogmore House, cerca del Castillo de Windsor. Su padre era el príncipe Cristián de Schleswig-Holstein, tercer hijo del duque Cristián Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg y de la condesa Luisa Sofía de Danneskjold-Samsøe. Su madre era la princesa Elena, hija de la Victoria del Reino Unido y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. Sus padres residían en el Reino Unido, en Cumberland Lodge, y la princesa era considerada miembro de la familia real británica. En 1866, en virtud de una patente real, fue titulada Su Alteza la princesa Elena Victoria de Schleswig-Holstein.

Pasó la mayor parte de su infancia en Cumberland Lodge, residencia de su padre en Windsor Great Park. Conocida en su familia como Thora o a veces Snipe, en referencia a sus rasgos faciales. Oficialmente utilizaba los nombres de Elena Victoria. El 3 de mayo de 1886, recibió el sacramento de la confirmación en la Capilla real de Todos los Santos cerca de Cumberland Lodge. Tradicionalmente las princesas británicas, tras recibir este sacramento, podían comparecer en sociedad.

Aunque ella y María Luisa tenían una institutriz francesa, su madre se aseguró de que los niños fueran educados de la manera más sencilla posible. Desde el estilo de vestir hasta el estilo de vida, todo fue muy espartano. Se animó a las niñas a hacer cosas sencillas por sí mismas y sin ayuda externa. Por ejemplo, las princesas limpiaron sus habitaciones y ayudaron con el hogar. Recibieron lecciones de alemán de su padre, mientras que la institutriz les enseñó francés. La princesa Elena era una firme defensora de la enfermería. De esta forma acercó a sus hijas a los fundamentos del trabajo social y médico. Esto influyó en la princesa Elena Victoria para su vida futura. En su tiempo libre, disfrutaba de los deportes, pasaba mucho tiempo en la naturaleza y era considerada una excelente jugadora de tenis y golf.

Intentos de matrimonio 
Cuando la princesa estaba en edad de casarse, hubo consideraciones para casarla con su primo Jorge (Jorge V), el hijo de su tío, el príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII. Su madre hizo varios intentos para acercar a los dos, pero fracasó. Esta conexión también fue ridiculizada por la familia real y provocó la burla de la madre de Jorge, Alejandra de Dinamarca, la cual ha albergado una aversión a Alemania desde la guerra de los ducados de 1864 en Schleswig-Holstein y lo demostró abiertamente contra la familia de su cuñada Elena. En una carta a Jorge habló despectivamente sobre los planes de matrimonio: "¡Así que los Cristians te han perseguido con su hermosa agachadiza! Bueno, sería un placer darle la bienvenida a esta "belleza" como tu novia. Verás, ella está bastante lista para para sorprenderte ofreciéndote ya su falso en un marco!".

Su tía, la emperatriz Victoria, recomendó un posible matrimonio con el príncipe Ernesto de Hohenlohe-Langenburg, quien luego se casó con su prima, la princesa Alejandra de Sajonia-Coburgo y Gotha. El príncipe católico Juan de Hohenlohe-Langenburg también se interesó por Elena Victoria en 1899, pero ella se apartó de él debido a diferencias religiosas.

Deberes reales 
Thora, descrita por sus amigos como particularmente inteligente y gentil, permaneció soltera toda la vida. A diferencia de su prima soltera, la princesa Victoria de Gales, quien se sometió insatisfecha a su destino, Elena Victoria vivió su vida con plenitud. Se dedicó sobre todo la su familia y apoyó activamente a su madre en su labor caritativa, trabajo en varias organizaciones benéficas, sobre todo en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Elena Victoria también viajó mucho y visitó a sus primos en Rusia (tenía una relación particularmente cercana con su prima Alix, la futura emperatriz Alejandra Fiódorovna) y Alemania. A pesar de la frecuente ausencia de sus hermanos, Alberto y Cristián Víctor, que sirvieron en los ejércitos prusiano y británico, la familia permaneció estrechamente relacionada. Más tarde se convirtió en la compañera y secretaria de su abuela, la reina Victoria, este último cargo que ocupaba anteriormente su madre, la princesa Elena. Como Elena Victoria se hospedaba principalmente en Frogmore House, no lejos del Castillo de Windsor, veía a la reina casi todos los días y la acompañaba a sus estancias anuales en las residencias reales de Osborne House y el Castillo de Balmoral. Estuvo presente en muchas cenas de estado, a menudo hablaba con políticos y estadistas y con el paso del tiempo desarrolló sus propios puntos de vista sobre la política y los asuntos mundiales, lo que a veces la ponía en conflicto con su madre. La dama de honor de la reina Victoria, Marie Mallett, escribió: "Elena Victoria ha hablado del gobierno al igual que nosotros, pero solo se atreve a hablarme con franqueza a mí ya algunos más, ya que la princesa Cristián (su madre, la princesa Elena) está enojada con ella". En los últimos meses de la vida de su abuela, Elena Victoria ayudó a escribir sus memorias y diarios, así como la extensa correspondencia. Cuando la reina Victoria murió en 1901, Elena Victoria expresó un profundo pesar, como señaló en una carta: "Sé que todos pueden ver lo que significa para mí la pérdida de mi querida abuela".

Primera Guerra Mundial 
Durante la misma, fundó la Fuerza Auxiliar de Mujeres YWCA. Como su presidente, visitó las tropas británicas en Francia, obteniendo permiso de la Secretaría de Estado de Guerra, Lord Kitchener, para poderles organizar espectáculos. Entre las dos guerras mundiales, ella y su hermana menor, la princesa María Luisa, fueron entusiastas mecenas de la música en Schomberg House, la residencia de ambas en Londres. 

En junio de 1917, su primo el rey Jorge V cambió el nombre de la Casa Real británica de Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha a Casa de Windsor. Él renunció en su nombre y en el de sus familiares que fueran súbditos británicos, al uso de títulos, estilos, grados y apellidos alemanes. La princesa Elena Victoria y la princesa María Luisa dejaron de usar la denominación territorial de "Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg". En su lugar fueron conocidas como "Su Alteza la princesa Elena Victoria" y "Su Alteza la princesa María Luisa", dándoles la extraña distinción de ser princesas, pero no princesas de alguna familia o de la monarquía. A pesar de que las dos princesas habían llevado títulos alemanes, ellas eran esencialmente británicas. Pocos meses después, en octubre de 1917, falleció su padre, el príncipe Cristián.

Tras la muerte de su madre en 1923, Elena Victoria y María Luisa compartieron sus responsabilidades en el patrocinio y servicio comunitario. Elena Victoria se convirtió en presidenta del Princess Elena College, una escuela que lleva el nombre de su madre, quien ocupó el cargo desde 1874. También continuó su trabajo en el Hogar de las Hermanas de la Princesa Cristián y menudo asistía a la Copa Davis, donde entregó los trofeos a los ganadores.

Segunda Guerra Mundial y últimos años 
Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el domicilio residencial Schomburg House se volvió cada vez más inseguro. Por invitación de Lady Grace Weigall, Helena Victoria se mudó a Englemore, cerca de Ascot, y vivió allí durante varios años. Durante el resto de la guerra vivió con su tía, Beatriz del Reino Unido, en Brantridge Park, la casa de su prima Alicia, condesa de Athlone. La Casa Schomburg sufrió daños importantes durante la guerra y finalmente tuvo que ser abandonada. Hasta su muerte, vivió con su hermana María Luisa en su apartamento en Berkeley Square. Sus últimos años los pasó en silencio y casi lejos del público, teniendo por su mala salud que usar una silla de ruedas.

Una de las últimas apariciones importantes de la princesa Elena Victoria fue el 20 de noviembre de 1947, para la boda de su sobrina nieta segunda, la entonces princesa Isabel con el teniente Felipe Mountbatten, RN, que también era su sobrino nieto segundo. La princesa Elena Victoria murió en Fitzmaurice Place, Bekerley Square. Su funeral tuvo lugar el 17 de marzo en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, donde fue enterrada momentáneamente, siendo trasladada el 22 de junio para su entierro definitivo en el Cementerio Real de Frogmore, en Windsor Great Park.

Títulos, estilos y honores

Títulos 
 3 de mayo de 1870-1917: Su Alteza la princesa Elena Victoria de Schleswig-Holstein.
 1917-13 de marzo de 1948: Su Alteza la princesa Elena Victoria.

Honores

Honores británicos 
 1883: Dama de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto (VA). ( Reino Unido)
 CI: Dama de la Imperial Orden de la Corona de la India (1889).
 GBE: Dama gran cruz de la Orden del Imperio Británico (1918).
 GCStJ: Dama gran cruz de la Venerable Orden de San Juan (1928).

Honores extranjeros 
 12 de abril de 1909:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ( Reino de España)

Ancestros

Referencias 

Princesas británicas
Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Damas grandes cruces de la Orden del Imperio Británico
Casa de Augustenburg
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en el Cementerio Real de Frogmore
Damas de segunda clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Fallecidos en Londres